Kameleont kan syfta på:
 Kameleonter – en familj tillhörande kräldjuren (Chamaeleonidae)
 Kameleont (sång) – en låt med Electric Banana Band
 Kameleont (musikalbum) – ett musikalbum med Electric Banana Band
 Kameleont (kortspel) – ett kortspel för två spelare

Se även
 Kameleonten (olika betydelser)